Australian Capital Territory, het Australisch Hoofdstedelijk Territorium
 ACT Music, een Duits platenlabel voor jazz-muziek
 Adaptive Control of Thought, een cognitief connectionistisch model uit de psychologie
 Academy Creatieve Technologie, een academy op Saxion Hogescholen

Therapie 
 Acceptance and commitment therapy, een vorm van gedragstherapie
 Assertive community treatment, een vorm van begeleiding van psychiatrische patiënten in de maatschappij

Zie ook 
Act (doorverwijspagina)